Лати́на () — провинция в Италии, на юге региона Лацио, на побережье Тирренского моря.

География 
Значительную часть провинции занимают известняковые холмы и горы Аурунчи (), высочайшей точкой которых является Монте-Петрелла (1533 метра). Равнинная местность Агро-Понтино () ранее была занята болотами, которые осушили в XX веке, чтобы использовать для сельского хозяйства.  Также в состав провинции входят Понцианские острова в Тирренском море.

Города 
Почти все города этой провинции основаны древними римлянами.
 Априлия
 Формия

Население 
На территории провинции Латина родились такие известные люди как папа римский Геласий II, издатель и книгопечатник Альд Мануций, футбольный тренер Доминик Д’Онофрио, писатель и анархист Чезаре Баттисти, авиаконструктор Алессандро Маркетти, бывший монах, а затем разбойник Фра-Дьяволо, принцесса Мария Хосефа Кармела Испанская, принцесса Мария Пия Бурбон-Сицилийская, поэт Элио Филиппо Аккрокка, кардинал Джироламо Вералло, папа римский Урбан VI, а также монах-францисканец , почитаемый римско-католической церковью в качестве святого.

Галерея

Примечания

Ссылки